

См. также 
 Список населённых пунктов Нижегородской области

Ссылки 
 Населённые пункты Воскресенского района

 
Воскресенский район